Orient Queen ist der Name zweier Passagierschiffe: 

 Starward, von 2004 bis 2013 Orient Queen
 Orient Queen, 2020 bei Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut  gesunken